Робинсон има више значења:
 Робинсон (Пенсилванија)
 Робинсон (Илиноис)
 Робинсон (Тексас)
 Робинсон (Канзас)
 Робинсон (Северна Дакота)